

Појединачни рекорди током каријере

Одигране утакмице 

Лига 

Плеј-оф

Поени 

Лига 

Плеј-оф

Скокови 

Лига 

Плеј-оф

Асистенције 

Лига 

Плеј-оф

Украдене лопте 

Лига 

Плеј-оф

Блокаде 

Лига 

Плеј-оф

Погоци за три поена 

Лига 

Плеј-оф

Појединачне награде

НБА играч који је највише напредовао

Шести играч године НБА

НБА спортска личност године

НБА саиграч године

Новајлија године НБА

Идеални тим НБА

Идеални одбрамбени тим НБА

Идеални тим новајлија НБА 

Прва постава

Друга постава

НБА ол-стар меч

Играчи

Најкориснији играчи

Референце 

Лос Анђелес клиперси